Název Lidéřovice má více sídel:
 Lidéřovice (Vnorovy), část obce Vnorovy v okrese Hodonín
 Lidéřovice (Peč), část obce Peč v okrese Jindřichův Hradec
podobný název mají 
 Liderovice, část obce Chotoviny v okrese Tábor